Juan Martín del Potro var regerande mästare men valde att inte deltaga detta år.

Stefanos Tsitsipas vann sin första titel på ATP-touren efter att ha besegrat Ernests Gulbis med 6–4, 6–4 i finalen. Han blev då den första greken att vinna en ATP-titel.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången. 

 John Isner (Semifinal)
 Fabio Fognini (Semifinal)
 Stefanos Tsitsipas (Mästare)
 Jack Sock (Kvartsfinal)
 Lucas Pouille (Första omgången)
 Chung Hyeon (Kvartsfinal, drog sig ur)
 Denis Shapovalov (Andra omgången)
 Fernando Verdasco (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Julien Benneteau (Kvalificeringsmatch)
  Bernard Tomic (Första kvalomgången, drog sig ur)
  Michael Mmoh (Första kvalomgången)
  Peter Polansky (Kvalificerad)
  Jürgen Zopp (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Matthias Bachinger (Kvalificeringsmatch)
  Ernests Gulbis (Kvalificerad)
  Mats Moraing (Första kvalomgången)

Kvalificerade
  Ernests Gulbis
  Oscar Otte
  Alexei Popyrin
  Peter Polansky

Lucky loser
  Jürgen Zopp

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Stockholm Open 2018 – Singel
2018 – Singel